Ша́дринский переу́лок (бывшая Горная улица) — переулок в жилом районе «Пионерский» Кировского административного района Екатеринбурга.

Происхождение и история названий 
В конце 1920-х — 1930-х годах переулок назывался Горной улицей. Название Шадринский фиксируется немецким планом Свердловска 1942 года. Современное название переулок получил по имени города Шадринск.

Расположение и благоустройство 
Шадринский переулок идёт с севера на юг параллельно улице Уральской, начинаясь от примыкания к улице Милицейской и заканчиваясь у улицы Блюхера. Протяжённость переулка составляет около 230 метров. Ширина проезжей части — около 5 м. Светофоров и нерегулируемых пешеходных переходов на протяжении переулка не имеется.

История 
Возникновение переулка связано с формированием посёлка «Новый» (современный Пионерский жилой район) в середине 1920-х годов. Впервые переулок появляется на плане Свердловска 1929 года как застраиваемый. В это время он доходил до Советской улицы. Как уже застроенный переулок обозначен на плане Свердловска 1939 года.

Здания и сооружения 
Внимание! Этот раздел содержит информацию по состоянию на май 2012 годаПо нечётной стороне: № 17 — трёхэтажный жилой дом;
 № 19 — трёхэтажный 18-квартирный шлакоблочный жилой дом постройки 1954 года.По чётной стороне:''
 № 16 — семнадцатиэтажный многоквартирный жилой дом постройки 2000-х годов;
 № 18 — шестнадцатиэтажный многоквартирный жилой дом постройки 2000-х годов.

Транспорт

Наземный общественный транспорт 
Движение наземного общественного транспорта по улице не осуществляется. Ближайшая остановка общественного транспорта — «Блюхера».

Ближайшие станции метро 
Действующих станций метро поблизости нет, в отдалённой перспективе в 250 метрах от конца переулка планируется строительство станции .

Примечания

Литература

Ссылки 
 ДубльГИС. Интерактивная карта Екатеринбурга

Переулки Екатеринбурга